

Cinema 
 Mirror - Chi vive in quello specchio? – film del 1980 diretto da Ulli Lommel
 The Mirror – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 The Mirror – cortometraggio del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
 The Mirror – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Otto
 The Mirror – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph Kaufman
 The Mirror – film del 1917 diretto da Paul Powell
 The Mirror – film del 2007 diretto da Stephen Eckelberry

Musica 
 The Mirror – album degli Spooky Tooth del 1974
 The Mirror – traccia dell'album Awake dei Dream Theater del 1994
 Mirror – album dei The Rapture del 1999
 Mirror – singolo di Gackt del 2000
 Mirror – album di Bernie Leadon del 2004
 Mirror – album dei D'espairsRay del 2007
 The Mirror – album di Ja Rule del 2009
 The Mirror – album di Charles Lloyd del 2010
 Mirror – singolo di Lil Wayne del 2011
 Mirrors – singolo di Justin Timberlake del 2013
 Mirror – canzone di Kamila Ismailova del 2015 in rappresentazione di San Marino allo Junior Eurovision Song Contest del 2015
 Mirror – album delle Scandal del 2022

Altro 
Mirror – classe velica di tipo deriva
 The Mirror – nome colloquiale del Daily Mirror, quotidiano britannico edito a Londra
 Mirror – copia esatta di un insieme di dati

Pagine correlate 
Mirrors
Specchio (disambigua)